Kem est un nom qui peut désigner :
 Kem, une marque de cartes à jouer de la  ;
 Kem, un chanteur de R&B et de jazz américain ;
 Kem, une ville de Russie, sur la mer Blanche ;
 Kem, un fleuve de Russie ;
 Kimon Evan Marengo, un dessinateur britannique.

KEM est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kemi-Tornio, en Finlande, selon le code IATA.

KEM est un sigle qui peut désigner :
 Key encapsulation mechanism (en français, mécanisme d'encapsulation de clé), une technique d'encryption.

Code IATA des aéroports